Grootveld ist der Familienname folgender Personen:

 Jan David Geerling Grootveld (1821–1890), niederländischer Maler
 Robert Jasper Grootveld (1932–2009), niederländischer Happening-Künstler